Nuevo Plan de Ayala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Plan de Ayala, Las Margaritas, Chiapas, 
 Nuevo Plan de Ayala, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar